Радослав Павлович може да се отнася за:

 Радослав Павлович (? – 1441) – босненски войвода от XV век;
 Радослав Павлович (1911 – 1991) – сръбски актьор;
 Радослав Павлович (р. 1954) – сръбски драматург и сценарист.